Berre kan syfta på följande:

Frankrike 

 Berre-les-Alpes, kommun i departementet Alpes-Maritimes i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
 Berre-l'Étang, kommun i departementet Bouches-du-Rhône i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur,